

Biologia 
 Sclerite – struttura costituita da parti dure, presente sul corpo di alcuni animali.

Medicina 
 Sclerite – infiammazione della sclera oculare.